My Talking Hank — гра на платформі Android, частина франшизи Talking Tom and Friends,  належить компанії Outfit7.
Головна особливість цієї гри, яка вирізняє її від інших мобільних додатків франшизи, це можливість фотографувати різних тварин. Та отримувати за фотографію додаткові бонуси. Наприклад: монети та алмази у грі. Інші дії, які можуть робити користувачі, не відрізняють My Talking Hank від інших франшиз. Це годування, переодягання, умивання та вкладання спати вашого персонажу. 
Ім'я головного персонажу гри  My Talking Hank - Хенк, але користувачі можуть змінити його за бажанням.

Особливості гри 
 121 вид тварину
 3 локації: Пляж, Водоспад, Лавове Плато
 Іграшки: великих-36 штук, малих - 72
 2 міні-ігри: фруктовий бум, рибоманія
 2 грошові одиниці: алмази, монети
 Предмети гардероба: очі - 7 видів, головні убори - 23 види, одяг - 12 видів, костюми - 7 видів
 Досягнення - 18
 Нескінченна система рівнів
 Їжа - 30 страв

Геймплей 
Основна задача геймплея складається з того, що потрібно фотографувати тварин з різними іграшками, а також піклуватися за станом Генка. Але для того, щоб приходили нові тварини, потрібно купувати нові іграшки, які можна придбати за монети або алмази. Збільшувати кількість монет можна граючись у міні-ігри, або отримувати через тварин. Також, можна отримати монети та алмази, шляхом обертанням колеса з призами, після перегляду реклами.

Android
Ігри для Android